Picchio ist der Familienname folgender Personen:

 Luciana Stegagno-Picchio (1920–2008), italienische Romanistin, Lusitanistin, Brasilianistin, Übersetzerin und Literaturwissenschaftlerin
 Riccardo Picchio (1923–2011), italienischer Sprachwissenschaftler und Slawist

Picchio steht für:
 Picchio (Fahrradhersteller), ein italienischer Fahrradhersteller